Internationale Sanitär- und Heizungsmesse, beurs in de Messe Frankfurt in Frankfurt am Main
 ISH, Amsterdams dansgezelschap 
 Ish, Russisch motorfietsmerk
 Internationaal Strafhof